Shaman («chamán» en inglés) puede referirse a:
 Shaman Herrera (n. 1980), músico argentino;
 Shaman, álbum del grupo Santana lanzado en 2002;
 Shaman (banda de Brasil);
 Shaman (banda de Finlandia).